Le Dirlo est un téléfilm français réalisé par Patrick Volson, diffusé le  sur TF1.

Synopsis 
François est le directeur d’une école primaire qui tente d’assurer sa fonction dans les meilleures conditions, malgré les obstacles qu’il rencontre : l’administration, les budgets réduits, et une nouvelle inspectrice - sa propre femme. Aux difficultés qu’annonce ce nouveau contexte s’ajoute le problème d’une écolière particulièrement difficile : Lucie.

Fiche technique 
 Réalisateur : Patrick Volson
 Scénariste : Vincent Solignac
 Producteur : Jean-Pierre Dusséaux
 Musique du film : Alain Le Douarin
 Directeur de la photographie : Jonny Semeco
 Création des costumes : Delphine Hayat
 Coordinateur des cascades : Jean-Louis Airola
 Société de production : Image et Compagnie
 Pays d'origine : France
 Genre : Comédie dramatique
 Durée : 90 minutes
 Date de diffusion :  sur TF1

Distribution 
 Jean-Marie Bigard : François Ragueneau
 Laure Killing : Claire
 Anne Caillon : Gabrielle Jardin
 Manon Gaurin : Lucie Camarelli
 Pascal Elso : Robert Laplanche
 Marina Tomé : Michèle Balint
 Michel Scotto di Carlo : Gaspard
 Maryline Even : Chantal Camarelli, la mère de Lucie
 Mélanie Sitbon : Laura Ragueneau
 Vincent Solignac : M. Bordier
 Charles Schmitt : Tanguy
 Arthur Moncla : Kevin Camarelli, le frère de Lucie
 Olivier Brocheriou : Freddy Barradian

Liens externes 
 

Téléfilm français des années 2000
Téléfilm diffusé en 2003
Téléfilm de comédie dramatique